Alfons Jeurissen (schrijver), Belgisch auteur
Alfons Jeurissen (senator), Belgisch senator